Die Nemzeti Bajnokság 2008/09, aus Sponsorengründen auch Soproni Liga genannt, war die 108. Spielzeit der höchsten ungarischen Fußballliga. Sie begann am 25. Juli 2008 mit dem Eröffnungsspiel zwischen Kaposvári Rákóczi FC und MTK Budapest FC (Endstand: 3:1) und endete am 30. Mai 2009. Debreceni VSC gewann zum vierten Mal die Meisterschaft, während Bodajk FC Siófok und Rákospalotai EAC absteigen mussten.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Letztplatzierten mussten absteigen.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste

Weblinks 
 Nemzeti Bajnokság 2008/09 auf kicker.de
 Ergebnisse und Tabelle wildstat.com

2008
Fußballsaison 2008/09